Весёлый — хутор в Андроповском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 95 км.

Расстояние до районного центра: 17 км.

История 
До 16 марта 2020 года хутор входил в состав сельского поселения Куршавский сельсовет.

Население

Памятники 
 Братская могила 10 воинов советской армии, погибшихв годы ВОВ в январе 1943 г., в боях за хутор Весёлый. 1952 год

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Андроповского района